Санде — власна назва.

Прізвище 

 Емелі Санде — шотландська співачка
 Кріс Санде — кенійський боксер
 Франсіско де Санде — іспанський колоніальний чиновник, генерал-губернатор Філіппін, президент Королівської авдієнсії Боготи

Топоніми

Санде (Віла-Верде) — парафія.
 Віла-Нова-де-Санде — парафія.
 Сан-Клементе-де-Санде — парафія.
 Сан-Лоренсу-де-Санде — парафія.

Інше 
 Санде — африканський народ
 Санде — десерт з морозива